Zelenikovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Зелениково) :
Zelenikovo, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Zelenikovo, village bulgare de l'obchtina de Brezovo, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
en macédonien (le nom étant écrit Зелениково) :
Zelenikovo, municipalité macédonienne ;
Zelenikovo, chef-lieu de la municipalité du même nom.

Homonymie de toponyme